Schmidauer ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Schmidauer (1959–2001), österreichischer Musiker und Organist
 Doris Schmidauer (* 1963), österreichische First Lady
 Elisabeth Schmidauer (* 1961), österreichische Schriftstellerin
 Günter Schmidauer (* 1955),  österreichischer Schriftsteller, Journalist und Dramaturg
 Johannes Schmidauer, Komponist und Musiker

Siehe auch:
 Schmidbauer